Niemcy:
 Hallenberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Hochsauerland

Inne:
 Hallenberg – ród

Zobacz też:
 Steinbach-Hallenberg